«Воскресение 2» — второй студийный альбом группы «Воскресение», записанный в 1981 году. До 1991 года существовал только как магнитоальбом, распространяясь копированием.

Включён в книгу Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока».

История создания 
Первый состав группы «Воскресение» в 1979 году состоял из Алексея Романова (вокал, гитара, автор песен), Андрея Сапунова (гитара, вокал), Евгения Маргулиса (бас-гитара, вокал), Алексея Макаревича (соло-гитара) и Сергея Кавагоэ (ударные, клавишные). Также на роль клавишника был приглашён Пётр Подгородецкий.

После выпуска первого альбома и нескольких концертов в 1980 году группу «Воскресение» покидают Маргулис, Кавагоэ и Макаревич. В то же время Романов устраивается на работу в группу «Аракс» в качестве автора песен, а Андрей Сапунов начинает репетировать с Константином Никольским, с которым вместе выступал в группе Стаса Намина в 1970-е годы.

Сапунов уже исполнял песни Никольского в 1979 году в составе группы «Воскресение»: записи песен «Зеркало мира», «Музыкант», «Ночная птица» и «Когда поймёшь умом» были включены бонусом в первый магнитоальбом группы.

Впоследствии Никольский сам вошёл в состав «Воскресения»: в конце 1980 года он позвонил Алексею Романову и сказал, что собирает группу с Сапуновым и барабанщиком Михаилом Шевяковым. Таким образом сформировалась новая группа «Воскресение» с Никольским в качестве лидера и руководителя. К тому времени Никольский отошёл от музыки Сантаны и не на шутку увлекся Dire Straits, у которых ритм в ряде композиций также обозначался с помощью регги — это влияние отчётливо слышно в песнях «Один взгляд назад» Никольского и «По дороге разочарований» Романова.

Основными вокалистами были Романов и Сапунов, как и в 1979 году, — Сапунов в частности исполнил песни Никольского «Один взгляд назад» и «Воскресение», а Романов исполнял свои собственные песни. Единственная песня Никольского на альбоме — «В моей душе осадок зла» — звучит в исполнении самого автора.

Влияние Никольского на группу заключалось в ответственном и серьёзном отношении к репетиционной деятельности группы. Уже к 1981 году у группы накопился материал для целого альбома, но не было возможности записываться. В результате Никольский с группой нашли место для записи альбома в подвале приёмной комиссии МГИМО, 2-й Николощеповский переулок, в Москве.

Запись производилась 7—10 июня 1981 года. Звукорежиссёром выступил Александр «Артём» Арутюнов. Альбом был сведён на месте.

Песни «В жизни, как в тёмной чаще», «Кто виноват?» и «Я привык бродить один» были впервые были записаны в 1979 году на первом альбоме.

Всего было записано 9 песен. Рисунок на обложке нарисован Михаилом Шевяковым.

Издание 
Как магнитоальбом начал распространяться в 1981 году.

После записи произошёл казус: из-за так называемого «акустического обмана» случилась диспропорция звука, которая была исправлена Арутюновым, и плёнка пошла в народ в сверхдоработанном виде. На одной из радиостанций пытались сделать псевдостереофоническую версию альбома.

В 1983 году мастер-ленты первых двух альбомов были конфискованы из-за ареста Романова и обвинения участников группы в «частнопредпринимательской деятельности». Однако Арутюнову снова удалось спасти ленты.
Когда я увольнялся с телевидения, на мне числилось определённое количество плёнки, которую я обязан был вернуть обратно. Взяв на работе соответствующую бумагу о своих плёночных долгах, я поехал в управление внутренних дел. Они вернули мне оригиналы, сопроводив этот акт документом о выдаче пленок. После чего я рванул на такси домой, намотал на основание катушки необходимое количество ненужной пленки и вернул «долг» на телевидение. Таким обманом мне удалось сохранить оригиналы.

На компакт-дисках «Воскресенье» вышел в моноформате в 1992 году на лейбле «Feelee Records». Производство велось Sony DADC в Австрии. На CD было добавлено 3 дополнительные композиции, записанных ещё в 1979 году в студии ГИТИСа. Годом ранее тем же лейблом было выпущено стерео LP-издание.

Презентация прошла 24 мая 1992 года, в ДК Горбунова и была показана в Программе «А». На сцене оказался золотой состав группы, которая в тот момент находилась в состоянии распада: Романов, Никольский, Сапунов, Шевяков. Концерт прошёл с аншлагом. Однако выступающие часто забывали слова.

В чартах пластинок за август 1992 года этот альбом оттеснил «Всё, что ты хочешь!!!» Технологии и «Орден сатаны» Коррозии металла.

Также лейблом Vincent Company Records в 1994 году была выпущена компакт-кассета «Воскресенье год 1981». Там присутствует интервью «Радио России» музыкантов группы и звукорежиссёра Арутюнова об истории появления и сохранения этой записи.

В буклете компакт-диска помещена цитата из эпилога «Мастера и Маргариты»:

О том, что в течение долгого времени по всей столице шёл тяжёлый гул самых невероятных слухов, очень быстро перекинувшихся и в отдаленные и глухие места провинции, и говорить не приходится, и слухи эти даже тошно повторять.

Список композиций

Участники записи 
Группа «Воскресение»
 Константин Никольский — гитара, бэк-вокал, вокал (6)
 Алексей Романов — вокал, гитара
 Андрей Сапунов — вокал, бас-гитара
 Михаил Шевяков — ударные, свистулька (9)
Бонус-треки (записаны в 1979 году)
 Андрей Сапунов — гитара, вокал
 Сергей Кавагоэ — клавишные, ударные
 Евгений Маргулис — бас-гитара (11)
Технический персонал
 Александр «Артём» Арутюнов — звукорежиссёр
 Борис Смирнов — реставрация и стереофонизация, студия «Рестон», 1991
 Дмитрий Максимов — мастеринг, студия при ГММК им. М. И. Глинки

Отзывы 
 По словам Артёма Липатова, почему «Воскресение» было столь популярно, почему во дворах поздними вечерами были слышны молодые голоса, распевающие нестройным хором «Боже, как давно это было...»? Потому, что Романов и Никольский куда ближе подошли к настоящей поэзии в стране, где слово важнее любой реальности, чем кто бы то ни было до них в русскоязычном роке. До этого царствовала воспитанная «Машиной времени» слепая и безоглядная вера в перемены к лучшему. Дверь в сложный и небезусловный мир, где не всегда есть место победе добра, а наоборот, где не всякий друг или враг, русскому року открыло именно «Воскресение». Припев «А ты всё ждёшь, что ты когда-нибудь умрёшь...» стал первым пессимистическим гимном советских хиппи.

Примечания

Ссылки 
 «Воскресенье» на сайте discogs.com
 «Воскресенье» в радиопередаче «Летопись Нашего Радио»

Литература 
 Бурлака А. П. Воскресение: иллюстрированная история группы. — СПб.: Амфора, 2015. — 93 с. (Легенды нашего рока; вып. № 21 (13), 2015). — ISBN 978-5-367-03419-6
 Кушнир А. И. 100 магнитоальбомов советского рока. 1977—1991: 15 лет подпольной звукозаписи. — М.: Аграф, Крафт+, 2003. — 400 с. — ISBN 5-7784-0251-1
 Миров С. Г. Воскресение: книга о музыке, дружбе, времени и судьбе. — М.: АСТ, 2017. — 269 с. (Легенды русского рока). — ISBN 978-5-17-098957-7

Альбомы русского рока
Альбомы 1981 года
100 магнитоальбомов советского рока
Альбомы группы «Воскресение»